Anne of Green Gables é um romance de L. M. Montgomery

Filmes
 Anne of Green Gables (1919), adaptação muda do romance
 Anne of Green Gables (1934), filme em preto e branco
 Anne of Green Gables (1956), telefilme estadunidense

 Anne of Green Gables (1985), telefilme canadense